Los términos El cirujano, El doctor y El médico (y sus correspondientes femeninos) aluden, en esta enciclopedia:

Apodos 
 a "El médico", nombre artístico del cantante cubano Reynier Casamayor Griñán;
 a "El doctor", denominación del personaje principal de la serie Doctor Who;

Cuadros 
 a El cirujano, de Jan Sanders van Hemessen (1550-1555);
 a El doctor, de Gerrit Dou (1653);
 a El médico, de Francisco de Goya (1780);
 a El médico, anónimo (1851);
 a El doctor (The Doctor), de Samuel Luke Fildes (1891);

Libros 
 a El médico, novela de Noah Gordon (Nueva York, Simon & Schuster, 1986);
 a El médico, de Antoni Coll i Gilabert (Barcelona, Armonía Poética, 1991);

Películas 
 a El doctor, película estadounidense de 1991, dirigida por Randa Haines y protagonizada por William Hurt;
 a El Médico: The Cubaton Story, película sueca-finlandesa-cubana-estonia del 2011, dirigida por Daniel Fridell;
 a El médico, película alemana de 2013, dirigida por Philipp Stölzl, basada en la novela The Physician, de Noah Gordon;

Musical 
 a El médico, basada en la novela homónima El médico (novela).

Telenovelas
 a La doctora.

Más artículos 
 Todas las páginas cuyos títulos comienzan con «El médico».
 Todas las páginas cuyos títulos contienen «El médico».
 Todas las imágenes de Wikimedia Commons que contienen «El médico».